ruthenisch bezieht sich auf:
 die Ruthenen
 die ruthenische Sprache, vgl. ruthenische Sprache (Begriffsklärung)

Siehe auch:
 Ruthenien